Die Liste der Monuments historiques in Bienville (Oise) führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde Bienville auf.

Liste der Objekte 

|}

Weblinks 

 Monuments historiques (Objekte) in Bienville (Oise) in der Base Palissy des französischen Kultusministeriums

Bienville #Oise